Кульередо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Коруния. Занимает площадь 62,3 км². Население — 28737 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Blog de noticias de Culleredo

Муниципалитеты Ла-Коруньи